Павлова може да се отнася за:

 Албена Павлова
 Анна Павлова
 Биляна Павлова
 Галя Павлова
 Елица Павлова
 Лалка Павлова
 Лиляна Павлова
 Мила Павлова
 Павлина Павлова
 Пенка Павлова
 Петя Павлова
 Силвия Павлова

Вижте също 
 Павлов